Příjmení Posch nese více různých osobností:

 Alois Posch (1846–1904) – rakouský politik
 Jan-Luca Posch (* 1998) – rakouský reprezentant ve sportovním lezení
 Katharina Posch (* 1994) – rakouská reprezentantka ve sportovním lezení